Caseros – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires, miejsce bitwy
 Caseros – wieś w Argentynie, w prowincji Entre Ríos
 Caseros – departament w Argentynie, w prowincji Santa Fe
 Caseros – stacja metra w Buenos Aires

Zobacz też 
 Bitwa pod Caseros
 Monte Caseros